Bogang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Bogang (socken i Kina, Anhui), 
 Bogang (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar